Rosa 'Shogun' — сорт роз, относится к классу Плетистые крупноцветковые розы ().

Регистрационное название 'TANugosh'.

Происхождение 
Селекционер: Ганс Юрген Эверс (Hans Jürgen Evers), Германия, до 2000 года.

Сорт введён в культуру в Германии Rosen-Tantau/Tantau Roses в 2000 году под названием 'Shogun'.

Биологическое описание 
Плетистая роза.

Высота растения до 400 см. Ширина 100 см.

Листья тёмно-зелёные.

Цветки яркие, карминово-красные, махровые, обладают сильным ароматом, устойчивы к воздействию дождя. Диаметр цветка: 
8—10 см, по другим данным 7—8 см.

В культуре 
Используется как декоративное садовое растение.

Зоны морозостойкости: от 6b (−17.8 °C… −20.6 °C) до более тёплых.

Устойчивость к мучнистой росе и чёрной пятнистости высокая

Болезни и вредители

Примечания

Литература

Ссылки 
 Rosa 'Shogun' на сайте HelpMeFind.com — описание сорта и фотографии
 Rosa 'Shogun' на сайте питомника Rozen Tantau

Shogun